Demong steht für:

 Demong, Ort im Distrikt Saboba, Region Nord, Ghana, siehe Demon (Ghana)

Demong ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Demong (* 1980), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer, Skispringer und Skilangläufer